De Kanaalstraat is een staatnaam die in Nederland en België in meerdere plaatsen bestaat. Straten met een eigen artikel in de Nederlandstalige Wikipedia zijn:

Kanaalstraat (Rekem)
Kanaalstraat (Utrecht)

Tevens: Kanaalstraat 102 (Amsterdam); een gemeentelijk monument in Amsterdam